Го́рмли () — фамилия английского происхождения. Известные носители:

 Гормли, Чейз (род. 1983) — американский боец смешанного стиля;
 Гормли, Энтони (род. 1950) — британский скульптор-монументалист.